Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Lotto Soudal in der Saison 2019.

Erfolge in der UCI WorldTour

Erfolge in der UCI Europe Tour

Mannschaft

Weblinks 
 

Radsportteam 2019